Анастаси́я Влади́мировна Лу́ппова (род. 26 июня 1985 года в Казани, Россия) — российская бильярдистка, тренер, телеведущая. Мастер спорта международного класса по русскому бильярду.

Биография 
Окончила художественную и музыкальную школу в Казани. Играет на фортепиано и гитаре. Окончила Университет управления ТИСБИ в Казани и РГУФК в Москве. Тренировалась у мастера спорта международного класса Антона Мерцалова и у тренера Василия Лазарева.

Карьера 
На отдыхе в санатории всей семьёй Анастасия из любопытства попробовала сыграть со своим отцом в бильярд. Этот случай положил начало спортивной карьере. Первую серьёзную победу одержала на чемпионате Татарстана по русскому бильярду в 2001 году.

Достижения 
В 2006 году завоевала первое место на чемпионате Европы по русскому бильярду в Каунасе в Литве. В 2007 — первое место на чемпионате Европы в Кишинёве. В том же году выиграла командный Кубок России по русскому бильярду. Завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Финляндии 2007-го года. В 2008 стала обладателем Кубка Кремля. Выиграла кубок «Мисс бильярд-2009» в Ялте, декабрь 2008, победив в финале восходящую украинскую звезду бильярда Анастасию Ковальчук.

Стиль игры 
Анастасия Луппова играет в защитный бильярд, хорошо владеет отыгрышами и крайне редко пытается забить сложные шары, но при этом довольно часто делает большие серии.

Дальнейшая карьера 
С 2015 по 2016 гг. вела программу «Спортивный интерес» на спортивном телеканале Матч ТВ.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Фотоальбом Анастасии Лупповой

Бильярдисты России
Незавершённые статьи о бильярдистах
Родившиеся в Казани
Родившиеся 26 июня
Родившиеся в 1985 году